Seicercus grammiceps é uma espécie de ave da família Phylloscopidae.

Apenas pode ser encontrada: Indonésia.

Referências
  BirdLife International 2004.  Seicercus grammiceps.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 10 de Julho de 2007.

Seicercus
Aves descritas em 1849